

Persone 
 Abraham Zapruder – sarto ucraino naturalizzato statunitense di origine ebraica
 Alexandra Zapruder – scrittrice statunitense
 Matthew Zapruder – poeta statunitense

Altro 
 Zapruder filmmakersgroup – gruppo di cineasti fondato da David Zamagni, Nadia Ranocchi e Monaldo Moretti
 Zapruder. Storie in movimento. Rivista di storia della conflittualità sociale – rivista di storia edita da Odradek (2003-2018) e Mimesis edizioni (2019-)